Fictions coréennes est un recueil de textes, de nouvelles, d’extraits de romans, de poèmes et d'un texte de critique littéraire présenté par Jean-Claude Decrescenzo et regroupant plusieurs auteurs coréens.

Nouvelles par auteur :
Cours papa, cours et Les Goliaths aquatiques de Kim Ae-ran
La bibliothèque des instruments de musique et Bouclier de verre de Kim Jung-hyuk
L’héritage d’ Eun Hee-kyung

Extraits de romans :
Le Regard de midi de Lee Seung-U
Quatre cent cinquante kilomètres de Han Kang
L’abeille qui tournicote sur la vitre de Yi In-seong
Les nuits de sept ans de Jeong You-jeong

Poésie et critique littéraire :
Un verre de miroir rouge de Kim Hyesoon
La littérature coréenne dans le contexte de la littérature mondiale et de la traduction de Jeong Myeong-kyo

Liens externes   
 
   
 

Œuvre littéraire coréenne